Fenton kan som auktorsförkortning betyda:

 Carroll Lane Fenton
 Mildred Adams Fenton
 M. Brock Fenton

Robotskapade auktorsförkortningar